ARCI steht für:
 Autosomal Recessiv Congenital Ichthyosis (dt. Autosomal-rezessive kongenitale Ichthyose)
 Addiction Research Center Inventory
 Associazione Ricreativa e Culturale Italiana, größte italienische Non-Profit-Organisation unabhängig von der katholischen Kirche
 ARCI-Matrix, eine Methode ähnlich RACI, jedoch für Dokumente (Approves, Recommends, Consulted, Informed)

Arci steht für:
 Arci, Ort bei Penne (Abruzzen), Provinz Pescara in der Region Abruzzen, Italien
 Monte Arci, erloschenes Vulkanmassiv in der Provinz Oristano auf Sardinien

Siehe auch:
 Arki

Abkürzung